Исмания (Османья, сомал. Farta Cismaanya, 𐒍𐒖𐒇𐒂𐒖 𐒋𐒘𐒈𐒑𐒛𐒒𐒕𐒖) — алфавит для сомалийского языка. Был изобретён в период между 1920 и 1922 гг. для сомалийского языка братом султана Обия, Османом Юсуфом Кинадидом. Письменность получила широкое распространение, в 1961 г. была признана официальной (наряду с латиницей), однако после военного переворота, совершённого в 1969 г., вскоре (в 1972 г.), попадает под негласный запрет. В связи с нестабильной обстановкой в современном Сомали достоверных сведений об использовании данного алфавита в настоящее время нет.

Описание 
Направление чтения и письма — слева направо. Названия букв основаны на их названиях в арабском языке, а длинные гласные уу и ии представлены буквами вав и йа соответственно.

Буквы

Цифры

Литература 
 Дирингер Д. Алфавит. М. 2004.
 Abdullahi, Mohamed Diriye (2001). Culture and Customs of Somalia. Greenwood Publishing Group. p. 73. ISBN 978-0-313-31333-2.
 Ministry of Information and National Guidance, Somalia, The writing of the Somali language, (Ministry of Information and National Guidance: 1974), p.5
 Andrew Simpson, Language and National Identity in Africa, (Oxford University Press: 2008), p.288
 Economist Intelligence Unit (Great Britain), Middle East annual review, (1975), p.229
 Mohamed Diriye Abdullahi, Culture and Customs of Somalia, (Greenwood Press: 2001), p.73

Примечания

Ссылки 
 Алфавит османья и язык сомали 

Письменности языков Африки
Письменности, изобретённые в XX веке